Wolkenkratzer bezeichnet:
 Wolkenkratzer, besonders hohe Hochhäuser
 Wolkenkratzer (1928), US-amerikanisches Filmdrama von Howard Higgin
 Wolkenkratzer (1991), deutscher Kurzfilm von Michael Lukoschek
 Wolkenkratzer (Zeitschrift), Kunstzeitschrift (1983–1989)
 Wolkenkratzer-Festival, Fest in Frankfurt am Main
 Wolkenkratzer-Index, Theorie von Andrew Lawrence (1999)

Siehe auch:

 Ausgerechnet Wolkenkratzer!, US-amerikanische Komödie von Hal Roach (1923)
 Listen der Wolkenkratzer